Kościół Przemienienia Pańskiego w Brzozowie
 Kościół Przemienienia Pańskiego w Drezdenku
 Kościół Przemienienia Pańskiego w Iławie
 Kościół Przemienienia Pańskiego w Krakowie
 Kościół Przemienienia Pańskiego w Łodzi
 Kościół Przemienienia Pańskiego w Mielnie
 Kościół Przemienienia Pańskiego w Osieku Jasielskim 
 Kościół Przemienienia Pańskiego w Poznaniu
 Kościół Przemienienia Pańskiego w Sońsku 
 Kościół Przemienienia Pańskiego w Stargardzie
 Kościół Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie
 Kościół Przemienienia Pańskiego w Warszawie
 Kościół Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie
 Kościół Przemienienia Pańskiego w Węgierskiej Górce
 Kościół Przemienienia Pańskiego we Wrzosowie 
 Kościół Przemienienia Pańskiego w Wierzbicy 
 Kościół Przemienienia Pańskiego w Żywcu

Zobacz też 
 Strony zaczynające się od "Kościół Przemienienia Pańskiego"
 parafie pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego

Przemienienia